Plaidy ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Plaidy, Pseudonym von Eleanor Hibbert (1906–1993), britische Schriftstellerin
 Louis Plaidy (1810–1874), sächsischer Pianist und Musikpädagoge